Margaret Court era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Françoise Dürr che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Evonne Goolagong (finale)
  Rosie Casals (semifinale)

 Virginia Wade (semifinale)
 Françoise Dürr (campionessa)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Canada Open 1971